Ashur-dan (o Assur-dan) è il nome di tre re assiri.
Ashur-dan I (XII secolo a.C.) – figlio di Ninurta-apal-Ekur
Ashur-dan II (X secolo a.C.) – figlio di Tiglatpileser II
Ashur-dan III (VIII secolo a.C.) – figlio di Adad-nirari III